
Akronim -{CSF}- ima više značenja.

Faktor stimulacije kolonije,  - -{CSF}-, su sekretivni glikoproteinu koji se vezuju za receptore na površini hemopoetskih stem ćelija i time aktiviraju intracelularni signalni put koji može da prouzrokuje ćelijsku proliferaciju i diferencijaciju u specifične tipove krvnih ćelija.
-{CsF}- je hemijsko jedinjenje cezijum-fluoride.